Мыти́щинская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Мытищинская улица — улица в Астрахани.
 В Москве:
 1-я Мытищинская улица.
 2-я Мытищинская улица.
 3-я Мытищинская улица.

Украина 
 Мытищинская улица — улица в Днепре.